Вила-да-Понте:

 Вила-да-Понте — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Вила-да-Понте — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Визеу.